Pisueña puede referirse a:

Río Pisueña: Río de Cantabria, España.
Pisueña: Localidad del municipio de Selaya en Cantabria, España.